Noord-Koreaans voetbalelftal
 Zuid-Koreaans voetbalelftal (mannen)
Tijdens het wereldkampioenschap voetbal onder 20 in 1991 namen Noord- en Zuid-Korea met een gezamenlijke ploeg deel.